Występy w europejskich pucharach czeskiego klubu piłkarskiego Dukla Praga.

Wykaz spotkań pucharowych

Bibliografia 

 

Dukla Praga
Czeskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach